Friedrich Maximilian von Günderrode ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Maximilian von Günderrode (Jurist, 1684) (1684–1761), deutscher Jurist und Politiker in Frankfurt am Main
 Friedrich Maximilian von Günderrode (Jurist, 1753) (1753–1824), deutscher Jurist und Stadtschultheiß von Frankfurt am Main